Евгений Викторович Иванов: Иванов, Евгений Викторович (род. 1964) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Иванов, Евгений Викторович (род. 1966) — российский и чешский художник.